Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 246 dans le monde.

 Routes fédérales 246 et 246a en Allemagne
 Route 246 en Nouvelle-Écosse, Canada